Franz Boll
 Franz Boll (historien) (1808-1875), historien allemand
 Franz Christian Boll (1849-1879), médecin et physiologiste allemand
  (1867–1924)